Анторча Кампесина има више значења:

 Анторча Кампесина (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Анторча Кампесина (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Анторча Кампесина (Тепејанко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику